Slot Loevestein
Loevesteinse factie